Filippo Falco (Pulsano, 11 de fevereiro de 1992) é um futebolista profissional italiano que atua como meia-atacante. Atualmente, joga pelo , emprestado pelo Estrela Vermelha.

Ligações externas 
 Perfil no Ogol.com

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas da Società Sportiva Juve Stabia
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas do Benevento Calcio
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio